Стро́єв () — російське прізвище. Жіноча форма — Строєва. Утворене від прізвиська Строй, значення якого може бути різним. У більшості випадків воно означає «стрій», «лад», «порядок», таке прізвисько міг отримати селянин, який сам відбудував («відстроїв») дім і прилеглу територію, а також відставний військовик, церковний староста або керівник народного ансамблю, хору. У північних діалектах відоме й інше значення слова строй — «брат батька», «стрий».

Відомі носії

Строєв 
 Строєв Єгор Семенович ( 1937) — російський політик.
 Строєв Олексій Іванович (1886—1937) — молдовський політичний діяч болгарського походження.
 Строєв Павло Михайлович (1796—1876) — російський історик та археограф.

Строєва 
 Строєва Віра Павлівна (1903—1991) — російський режисер, сценарист.

Подвійні прізвища 
 Рошаль-Строєва Маріанна Григорівна ( 1925) — російський кінорежисер.

Див. також 
 Строєво — топонім.

Примітки